VH peut faire référence à :
 * 
 Renault VH, un type d'autorail construit par Renault dans les années 1930.
Van Halen, groupe de heavy metal.
Victor Hugo, auteur et poète français.
 Viewport height, unité de longueur CSS égale à un centième de la hauteur de la fenêtre du navigateur web.